Мо́ффитт, Мо́ффит () — английская фамилия.

Фамилия 
 Моффитт, Билли Джин (род. 1943; после замужества известна как Билли Джин Кинг) — американская теннисистка и общественный деятель.
  (род. 1992) — американский автогонщик.
 :
  (род. 1980) — американский прыгун в длину.
  (род. 1986) — американский .
  (1843—1926) — американский военный и политик.
  (1931—2014) — американский писатель-фантаст.
  (1956—2003) — австралийский рок-певец и гитарист.
 Моффитт, Пегги (род. 1940; наст. имя Маргарет Энн Моффитт) — американская модель и киноактриса.
  (1951—1976) — американская полит-активистка, секретарь Орландо Летельера.
 Моффитт, Терри Эдит (род. 1955) — немецко-британско-американская клинический психолог.
 
  (род. 1941) — американский политик и адвокат.

Прочее 
  — гора на Аляске (США).

См. также 
 
 Моффат и 
 Моффет и Моффетт